Джей-лига 2005 Дивизион 1 — 13-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 5 марта и завершился 3 декабря 2005 года.

По сравнению с предыдущим сезоном количество участников чемпионата было увеличено с 16 до 18. Лигу пополнили «Кавасаки Фронтале» и «Омия Ардия», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2005.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
Вторая лига Японии по футболу 2005

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2005
Спорт в Японии в 2005 году